Der 76. Rad-Halbklassiker Gent–Wevelgem fand am 30. März 2014 statt. Das Eintagesrennen war Teil der UCI WorldTour 2014 und innerhalb dieser das siebte Rennen. Die Distanz des Rennens betrug 233 km. Es siegte im Sprint der Deutsche John Degenkolb vor Arnaud Démare und Peter Sagan.

Teilnehmer 
Startberechtigt waren die 18 UCI ProTeams der Saison 2014. Zusätzlich vergab der Veranstalter Wildcards an sieben UCI Professional Continental Teams.

Endstand

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz
 Ergebnis Gent–Wevelgem 2014 auf www.procyclingstats.com

Einzelnachweise 

2014
Radrennen 2014